Antoni Sánchez Ballesteros (Palma, 1971), expilot de motociclisme balear
 Antonio Sánchez Cabeza (Barcelona, 1985), més conegut com a Toni, futbolista català
 Antonio Sánchez de la Calle (Palma, 1971), més conegut com a Antonio Calle, futbolista espanyol
 Antonio Sánchez García (Madrid, 1970), exciclista espanyol
 Antonio Sánchez Lucas (Almodóvar del Río, 1970), polític català d'origen andalús. Alcalde de l'Espluga de Francolí

Altres:

 José Antonio Sánchez Domínguez (Isla Cristina, 1953), periodista espanyol
 Antonio Manuel Sánchez Gómez (Fuengirola, 1979), més conegut com a Manu Sánchez, futbolista espanyol